Plane je naseljeno mjesto u sastavu Grada Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Ulazi u sastav Mjesne zajednice Šićki Brod, koju čine podružnice Mihatovići, Šički Brod i Šići.

Sport 
 Turbina, nogometni klub

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli